Всемирный день урбанизма (), также известный как «Всемирный день градостроительства» — праздник, предложенный в 1949 году профессором Университета Буэнос-Айреса Карлосом Марией делла Паолера, выпускником Института урбанизма в Париже, для развития общественного и профессионального интереса к планированию городов. Отмечается ежегодно 8 ноября более чем в 30 странах на четырёх континентах. Этот день используется для пропаганды роли городского планирования с целью создания благоприятных условий для жизни городских сообществ. Всемирный день урбанизма представляет собой прекрасную возможность взглянуть на планирование городов с глобальной точки зрения, привлечь внимание политиков и граждан к воздействию на окружающую среду в результате развития городов и территорий. В этот день проводит свои мероприятия Американский институт сертифицированных специалистов по городскому планированию (, AICP).

См. также 
 Урбанистика
 Новый урбанизм

Примечания

Ссылки 
 American Planning Association: World Town Planning Day
  World Urbanism Day from WN Network
Градостроительство
Праздники ноября